Stichting Fabrieksschoorstenen 
 Syndicat des transports d'Île-de-France, een Franse vervoersautoriteit